

Узень — річка у Башкортостані, права притока Уршака
 Узень — селище, Первомайський район, Томська область

Див. також 
 Аузун-Узень
 Великий Узень
 Куру-Узень (значення)
 Малий Узень (річка)
 Малий Узень (село)
 Сари-Узень
 Східний Улу-Узень
 Узень-Баш
 Улу-Узень

Література 
 Горный Крым. Атлас туриста / ГНПП «Картографія», Укргеодезкартографія ; ред.: Д. И. Тихомиров, Д. В. Исаев, геоинформ. подгот. Е. А. Стахова. — К. : ДНВП «Картографія», 2010. — 112 с.